Palmital (Paraná) —  município do estado do Paraná
 Palmital (São Paulo) —  município do estado de São Paulo
 Rio Palmital (São Paulo) —  curso de água do estado de São paulo
 Rio Palmital —  curso de água dos estados de Paraná e Santa Catarina

Desambiguações de topônimos